Cry Me a River (Justin Timberlake), een single van Justin Timberlake uit 2002
Cry Me a River (Arthur Hamilton), een jazzklassieker van Arthur Hamilton uit 1953.